Le terme Adyguéen ou Tcherkesse est utilisé par les Russes et les étrangers tandis que Adyghé est le nom générique que les tribus du nord du Caucase utilisent pour se désigner elles-mêmes (autoethnonyme) ainsi que leur langue.

Adyguéen peut désigner :
 adyguéen, une langue caucasienne ;
 Adyguéens, le peuple qui parle l'adyguéen.

Article connexe 
 Circassiens